A MOL Magyar Kupa 2022–2023-es kiírása. Ez a kupa 83. kiírása, harmadszor MOL Magyar Kupa néven. A döntőre 2023. május 3-án kerül sor a Puskás Ferenc Arénában. A legtovább jutó megyei csapatok az Amatőr Kupáért szállnak harcba.A Ferencváros története 24. kupagyőzelmét aratta a tavalyi sorozat végén, miután a döntőben 3–0-ra legyőzte a Paks csapatát.

A sorozatot 160 csapat kezdi meg,a 12 NB I-es és 20 NB II-es klub mellett az összes olyan NB III-as sportszervezet is, amely nem indít csapatot az élvonalban vagy a másodosztályban. A három legmagasabb osztály 78 csapata mellett a megyei osztályokból 82 együttes vesz részt a sorozatban, amelyek a 2021/2022-es Megyei Kupában a legjobban szerepeltek.

Lebonyolítás 
A 3. fordulóban a 2022–2023. évi elsőosztályú bajnokságban szereplő 12 csapat kiemelt, tehát nem kerülhetnek össze egymással, viszont a 4. fordulóban már igen. A kupa minden párharca egy mérkőzésen dőlt el. Ha a rendes játékidőben nem születik döntés, akkor 2x15 perc hosszabbítás következik, ha ezek után sincs győztes, akkor büntetőpárbaj jön.

Fordulók, időpontok és gólok száma

Induló csapatok 

*A Magyar Kupában az indulási jog az előző idény NB III-as tagság alapján a Vác FC-t illette meg, nem a Vác VLSE-t, amely a Pest megyei I. osztályú bajnokságba benevezett az előttünk álló bajnokságra. A Vác FC-nek már nincs játékosa, sem edzője, így nem tud kiállni a mérkőzésre.

Eredmények 
Jelmagyarázat:

 A párharcokból a vastaggal jelölt csapatok jutottak tovább.
 b.u. – büntetőrúgások utáni eredmény
 h.u. – 2×15 perc hosszabbítás utáni eredmény

6. forduló (főtábla 1. forduló)

7. forduló (főtábla 2. forduló) 

**A játékvezető 0-5-ös állásnál félbeszakította a mérkőzést.

8. forduló (főtábla 3. forduló)

Legjobb 32 (főtábla 4. forduló)

Nyolcaddöntő (főtábla 5. forduló)

Negyeddöntő (főtábla 6. forduló)

Elődöntő (főtábla 7. forduló)

Góllövőlista 
A táblázatban kizárólag azokat a labdarúgókat jelenítjük meg, akik legalább 3 gólt szereztek a kupasorozat főtábláján.

A vastaggal jelölt játékosok és csapatok még versenyben vannak.

Frissítve: 2023. március 3.

Jegyzetek 

Magyar labdarúgókupa
magyar kupa
magyar kupa